Friedrich John ist der Name folgender Personen:
* Friedrich John (Kupferstecher) (1769–1843), deutscher Kupferstecher
 Friedrich John (Musiker) (1835–1899), deutscher Lehrer und Musiker
 Friedrich von John (1854–1917), österreichischer Admiral
 Friedrich Wilhelm Andreas John (1835–1912), preußischer Jurist und Politiker
 Friedrich John (Pfarrer) (1882–1944), deutscher Theologe und Stadtpfarrer

Siehe auch:
 Fritz John (1910–1994), deutscher Mathematiker